Kienzer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kienzer (* 1990), österreichische Skispringerin
 Karin Kienzer (* 1960/1964), österreichische Schauspielerin
 Matthias Kienzer (* 1980), österreichischer Handballspieler
 Michael Kienzer (* 1962), österreichischer Künstler